El municipio de Hudson (en inglés: Hudson Township) es un municipio ubicado en el condado de Macon en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 6722 habitantes y una densidad poblacional de 72,6 personas por km².

Geografía 
El municipio de Hudson se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.59 km², de la cual 88.6 km² corresponden a tierra firme y (4.31%) 3.99 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 6722 personas residiendo en el municipio de Hudson. La densidad de población era de 72,6 hab./km². De los 6722 habitantes, el municipio de Hudson estaba compuesto por el 92.01% blancos, el 4.73% eran afroamericanos, el 0.28% eran amerindios, el 0.54% eran asiáticos, el 0.03% eran isleños del Pacífico, el 0.33% eran de otras razas y el 2.08% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 1.15% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Macon (Misuri)